Plusieurs sanctuaires de l’Église catholique ont été nommés sanctuaire du Sacré-Cœur-de-Jésus en raison de leur dédicace au Sacré-Cœur de Jésus :
 le sanctuaire du Sacré-Cœur-de-Jésus d’Asuncion au Paraguay, qui a le statut de sanctuaire national ;
 le sanctuaire du Sacré-Cœur-de-Jésus d’Itu au Brésil, qui a le statut de sanctuaire national ;
 l’église Saint-Pierre de Lima au Pérou, aussi sanctuaire national du Sacré-Cœur-de-Jésus ;
 la basilique du Vœu national de Quito en Équateur, qui a le statut de sanctuaire national ;
 le sanctuaire du Sacré-Cœur-de-Jésus de Viana do Castelo au Portugal, qui a le statut de sanctuaire diocésain.

Sanctuaire